Stora Oxögat kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Oxögat, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (0,3 ha)
Stora Oxögat, Medelpad, sjö i Ånge kommun,

Se även
Oxögat

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn